Les Variations Goldberg peuvent désigner :
 Les Variations Goldberg, une œuvre pour clavecin de Jean-Sébastien Bach
 Les Variations Goldberg, un roman de Nancy Huston paru en 1981
 Les Variations Goldberg, une pièce de théâtre écrite en 1991 par George Tabori.